Muvumba ist eine Stadt in der Ostprovinz von Ruanda an der Grenze zu Uganda. Sie liegt 1527 Meter über dem Meeresspiegel.

Geschichte 
Während des Völkermords in Ruanda 1994 war Onesphore Rwabukombe Bürgermeister von Muvumba. Rwabukombe, der mit seiner Familie seit etlichen Jahren in Deutschland lebte, wurde vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main im Dezember 2015 wegen seiner maßgeblichen Teilnahme daran zu lebenslanger Haft verurteilt.

Einzelnachweise 

Ort in Ruanda
Ostprovinz (Ruanda)
Ort in Afrika